Abu l-Khayr (1412-68), kan uzbek xibànida
 Abu l-Khayr Khan, kan uzbek de l'Horda Petita